Американа:
  — совокупность культурных явлений и объектов, наиболее характерных для культурного наследия США.
 Американа — музыкальный жанр, радиоформат и движение.
 Americana/Folk Albums — хит-парад журнала Billboard, отражающий популярность альбомов в жанрах американа и фолк.
 Americana — альбом группы The Offspring, выпущенный в 1998 году.
 Americana — альбом Нила Янга и группы Crazy Horse, выпущенный в 2012 году.
 Американа — муниципалитет в бразильском штате Сан-Паулу.
 «Американа» — англо-русский словарь, содержащий энциклопедические сведения о США.
 «Американа» — фильм 1983 года режиссёра Дэвида Кэррадайна.
 «Американа» (Encyclopedia Americana) — американская универсальная энциклопедия.
 «Американа» — прежнее название футбольного клуба «Гуаратингета».

См. также 
 Американо (значения)